Сборная ЮАР по регби (), или «Спрингбокс» (; ) — национальная команда ЮАР по регби-15, представляющая страну в международных матчах и турнирах.

История 
В 1860-е годы в колониях на юге Африки получил распространение предшественник регби — «винчестерский футбол», а в 1870-е — собственно регби. В 1889 г. прошёл первый национальный чемпионат, а в 1891 г. южноафриканские регбисты посетили Европу. До Первой мировой войны они приняли участие ещё в нескольких международных соревнованиях. В 1906 г. команда получила прозвище «спрингбоки».

В межвоенный период её главными соперниками стали новозеландцы. Примечательны крупная (17:0) победа «спрингбоков» в 1928 г. и выигрыш ими серии в 1937.

В эпоху апартеида команда продолжала играть, хотя для въезда в ЮАР её соперники были вынуждены отказываться от небелых игроков, а на выезде «спрингбоков» встречали демонстрации протеста. В этот период они добились побед над Францией (1952) и Австралией (1971). В 1977 г. от игр со сборной ЮАР по политическим мотивам отказались страны Содружества, а в 1979 г. — Франция.

В 1992 г. «спрингбоки» вернулись на международную арену. После этого они трижды выигрывали чемпионат мира, победив новозеландцев в 1995 г. и англичан в 2007 и 2019 гг. Кроме того, им трижды (1998, 2004, 2009) удавалось получить Кубок трёх наций.

История выступлений

Чемпионаты мира

Кубок трёх наций/Чемпионат регби 
 1996 — 2-е место
 1997 — 2-е место
 1998 — 1-е место 
 1999 — 3-е место
 2000 — 3-е место
 2001 — 3-е место
 2002 — 3-е место
 2003 — 3-е место
 2004 — 1-е место 
 2005 — 2-е место
 2006 — 3-е место
 2007 — 3-е место
 2008 — 3-е место
 2009 — 1-е место 
 2010 — 3-е место
 2011 — 3-е место
 2012 — 3-е место
 2013 — 2-е место
 2014 — 2-е место
 2015 — 4-е место
 2016 — 3-е место
 2017 — 3-е место
 2018 — 2-е место
 2019 — 1-е место 
 2020 — отказались от участия

Общий результат 

• По состоянию на 6 октября 2012 года.

Игроки

Текущий состав 

Состав на победный Кубок мира 2019 года.

23 сентября 2019 года Тома дю Тои заменил травмированного Тревора Ньякане.
2 октября 2019 года Дамиан Уильемс заменил травмированного Джесси Криела

Главный тренер: Расси Эрасмус. 

Сейчас Жак Ниенабер.

Индивидуальные рекорды

Наибольшее число игр за сборную 

Последнее обновление: 24 июня 2017 года. Здесь и далее в статистику включены только матчи, официально учтённые регбийным союзом.

Наибольшее количество попыток 

Последнее обновление: 23 июня 2017 года.

В культуре 
 Художественный фильм «Непокоренный» повествует о приходе Нельсона Манделы на пост президента ЮАР и проведении чемпионата мира по регби 1995 года: в ходе подготовки к турниру стараниями Нельсона Манделы и капитана сборной Франсуа Пинара удалось не только подготовить команду к будущему победному для неё турниру, но и преодолеть межрасовые разногласия в стране.

Примечания

Ссылки 

 

 

ЮАР
Регби в ЮАР
Регби